Capicola – tipo di salume (coppa)
Capicola – genere di imenotteri apoidei della famiglia Dasypodaidae